Schloss Rogau steht für:

 Schloss Rogau (Rogi), ein Herrenhaus in Rogi (Rogau) in der Stadt- und Landgemeinde Niemodlin, Woiwodschaft Opole, Oberschlesien
 Schloss Rogau (Rogów Opolski), ein Schloss in Rogów Opolski (Rogau), Stadt- und Landgemeinde Krapkowice, Woiwodschaft Opole, Oberschlesien
 Schloss Rogau (Rogów Legnicki), ein ehemaliges Schloss in Rogów Legnicki (Rogau), in der Stadt- und Landgemeinde Prochowice, Niederschlesien